Никола́й Ковалёв: 
 Ковалёв, Николай Анатольевич (род. 1986) — российский фехтовальщик.
 Ковалёв, Николай Васильевич (1888—1969) — русский и советский ботаник и агроном.
 Ковалёв, Николай Георгиевич (1937—2017) — учёный-биотехнолог.
 Ковалёв, Николай Григорьевич (1921—2002) — директор Уфимского приборостроительного завода, Герой Социалистического Труда.
 Ковалёв, Николай Дмитриевич (1949—2019) — директор ФСБ (1996—1998).
 
 Ковалёв, Николай Кузьмич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Ковалёв, Николай Петрович (род. 1954) — советский и российский гребец, тренер по гребле.
 Ковалёв, Николай Фёдорович (род. 1943) — российский физик, лауреат Государственной премии РФ (2003).